Peucedanum polyanthum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin, och fick sitt nu gällande namn av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin. Peucedanum polyanthum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
polyanthum